Ԑ ԑ (розвернутий зе) - літера кириличного алфавіту, що нагадує латинську літеру епсилон. Літера використовується в енецькій мові. Небагато шрифтів мають таку літеру.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Reversed_Ze